Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1967 проходили с 24 июля по 4 августа 1967 года в Ванкувере, Канада только среди мужских команд. В турнире приняло участие 8 команд.

Победителем турнира в 1-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1967
Хоккей на траве
1967 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Канаде